«Labor Days» () — третий альбом американского рэпера и продюсера Aesop Rock, выпущенный в сентябре 2001 года.

Об альбоме 
Labor Days — второй акт сотрудничества исполнителя с музыкальными лейблами (полноценный альбом Float вышел годом раньше). Наряду с Omega One продюсированием релиза занимался давний партнёр музыканта — Blockhead, известный своими фирменными этно-семплами.

Пластинка получила хвалебные отзывы от многих музыкальных критиков. «Labor Days» считается одним из важнейших произведений для альтернативного хип-хопа.

Альбом является концептуальным: тема всех треков — повседневная жизнь представителей рабочего класса.

Песня «Labor» звучит в игре «Tony Hawk’s Pro Skater 4».

Список композиций 
 Labor — 2:32
 Продюсер: Aesop Rock.
 Daylight — 4:26
 Продюсер: Blockhead.
 Семпл: Eric Gale — «She Is My Lady».
 Save Yourself — 4:59
 Продюсер: Blockhead.
 Flashflood — 3:54
 Продюсер: Blockhead.
 No Regrets — 4:31
 Продюсер: Blockhead.
 Семплы: Clannad — «I Will Find You», Trevor Jones — «The Kiss».
 One Brick (feat. Illogic) — 4:32
 Продюсер: Aesop Rock.
 The Tugboat Complex, Part 3- 3:46
 Продюсер: Blockhead.
 Coma — 3:56
 Продюсер: Omega One.
 Отрывок: Lee «Scratch» Perry — «Moving Forward».
 Battery — 5:07
 Продюсер: Aesop Rock.
 Boombox — 5:05
 Продюсер: Aesop Rock.
 Bent Life (feat. C-Rayz Walz) — 4:49
 Продюсер: Blockhead.
 The Yes and the Y’all — 4:04
 Продюсер: Blockhead.
 9-5ers Anthem — 4:38
 Продюсер: Blockhead.
 Shovel — 4:45
 Продюсер: Blockhead.
 Семпл:  — «Bucket Of Blood».

Участники записи 
 Aesop Rock — исполнительный продюсер, инженеринг
 Эмили Лазар — мастеринг
 Дэн Изра Лэнг — дизайн, художественное руководство (оформление релиза)